Овся́нникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Овсянникова, Анастасия Анатольевна (род. 1988) — российская легкоатлетка, чемпионка Паралимпийских игр, мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.
 Овсянникова, Анна Георгиевна (род. 1947) — советская и российская актриса.
 Овсянникова, Антонина Михайловна (1928—1960) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Овсянникова, Елена Борисовна (род. 1948) — советский и российский архитектуровед, историк искусства.
 Овсянникова, Людмила Дмитриевна (род. 1938) — советский врач, депутат Верховного Совета СССР XI созыва (1984—1988).
 Овсянникова, Марина Владимировна (Ткачук; род. 1978) — сотрудница государственного телевидения России, устроившая 14 марта 2022 года протестную акцию против войны России с Украиной в прямом эфире, появившись в кадре с антивоенным плакатом.
 Овсянникова, Мария Дмитриевна (1904—1985) — советский комсомольский и партийный деятель, журналист, преподаватель, участница Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
 Овсянникова, Пелагея Ефимовна (в монашестве Павлина; 1813—1877) — игуменья Белёвского Крестовоздвиженского женского монастыря РПЦ.
 Овсянникова, Юлия Сергеевна (род. 1987) — российская спортсменка, призёр Паралимпийских игр по настольному теннису.

Топоним 
 Овсянникова — деревня, Тобольский район, Тюменская область, Россия.